Нурлыжол — название населённых пунктов в Казахстане:

 Нурлыжол (бывшее Целинное) — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.
 Нурлыжол (бывшее Мичурино) — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.